Pedro Rodriguez, Filipijns senator
 Pedro Rodríguez Ledesma, Spaans voetballer
 Pedro Rodríguez de la Vega, Mexicaans autocoureur
 Pedro Alvaro Rodriguez, Ecuadoraans wielrenner
 Pedro Rodríguez (kardinaal), Spaans kardinaal
 Pedro Rodríguez (motorcoureur), Spaans motorcoureur
 Pedro-Rodríguez, gemeente in de Spaanse provincie Ávila in de regio Castilië en León
 Pedro Rodríguez, Spaans langeafstandsloper